

Astronomia 
 Messier 95 – galaktyka spiralna

Wojsko 
 Barrett M95 – amerykański wielkokalibrowy karabin wyborowy
 Sako M95 – fiński karabin szturmowy
 M-95 Degman – czołg chorwacki
 Maska przeciwgazowa M95 – fińska maska przeciwgazowa